Сен-Сео́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Орлеана, 24 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Сеоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Сеоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер